Hou (parochie, Langeland), een parochie in het bisdom Funen
 Hou (parochie, Aalborg), een parochie in het bisdom Aalborg